

Гарбер — місто, штат Айова
 Гарбер — місто, штат Оклахома